Orchid (Florida), plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Orchid (Opeth), album van de Zweedse metalband Opeth
 Orchid (punk), Amerikaanse band uit Amherst MA (1997-2002)
 Orchid (hardrock), Amerikaanse band uit San Francisco (2007-)